4 miejscowości w Estonii:
 Ridaküla – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Kadrina.
 Ridaküla – wieś w prowincji Tartu, w gminie Puhja.
 Ridaküla – wieś w prowincji Rapla, w gminie Rapla.
 Ridaküla – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Viljandi.